Tronco (anatomia) - parte do corpo dos animais
 Tronco (Chaves) - freguesia no concelho de Chaves, Portugal
 Tronco (geometria) - conceito geométrico
 Tronco (instrumento de tortura) - instrumento de tortura
 Tronco (órgão vegetal) - órgão de muitas plantas
 Tronco (telefonia) - nome dado a uma linha telefônica ligada a uma central de comutação privada

Desambiguação

cs:Chobot
hu:Chobot